Коры́сть — один из возможных мотивов преступления в уголовном праве России, характеризующийся стремлением извлечь материальную или иную выгоду имущественного характера либо намерением избавиться от материальных затрат. Относится к обязательным (подмена голосов на выборах, умышленно-ложная реклама) или квалифицирующим признакам некоторых составов преступлений (убийство, насилие). Ранее в УК РСФСР корыстные побуждения относились к числу обстоятельств, отягчающих ответственность.

Профессор В. И. Зорин определяет корысть как стремление стяжать всё только для себя, а профессор А. П. Крюковских — как стремление получить материальную выгоду любым путём. «Словарь конфликтолога» характеризует её в поведении человека установлением во главу угла личных материальных интересов.

Примечания

Ссылки 
 Оганесян Б. Л. Понятие мотива корысти в теории уголовного права и его отражение в УК РФ// Саратов: Молодой учёный № 7 (54), июль 2013 г.

Пороки
Уголовное право